Sulzbuck heißen Erhebungen der Frankenalb in Bayern:
 Sulzbuck (Haunstetter Forst) (574 m), Berg im Haunstetter Forst bei Haunstetten, Markt Kinding, Landkreis Eichstätt; mit Karsthöhle Reiterlochh oder Reitzerloch
 Sulzbuck (Warching) (540 m), Waldkuppe bei Warching, Stadt Monheim, Landkreis Donau-Ries